Pressens etiska regler kan avse:

Pressens publicitetsregler – pressetiska regler som press, TV och radio i Sverige frivilligt har utfärdat
Pressens yrkesregler – yrkesregler utfärdade av Svenska Journalistförbundet som journalister i Sverige ska följa vid utövandet av sitt yrke

Se även
 Pressetik